Козолій — українське прізвище. Відомі носії:
Козолій Анатолій Васильович (Аліпій) — єпископ Джанкойський та Раздольненський
Козолій Олександр Володимирович — український військовий льотчик